Seznam občin departmaja Bas-Rhin zajema 526 občin.

 (CUS) Communauté urbaine Strasbourg, ustanovljena leta 1966.
 (CAS) Communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences, ustanovljena leta 2002, večina je v departmaju Moselle.

Bas-Rhin